Чмиль () — украинская фамилия. Известные носители:

 Чмиль, Андрей Анатольевич (род. 1963) — советский, молдавский, украинский и бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Чмиль, Валерий (род. 1966) — советский и эстонский футболист.
 Чмиль, Варвара Ивановна (1914—2001) — советская деятельница тракторостроения, Герой Социалистического Труда.
 Чмиль, Виктор Анатольевич (род. 1937) — украинский педагог-хореограф.
 Чмиль, Иван Григорьевич (род. 1921) — полный кавалер ордена Славы.

 Чмиль, Анна Павловна (род. 1950) — украинский культуролог и киновед.
 Чмиль, Варвара Ивановна (1914 — ?) — советская деятельница тракторостроения.

Примечания